En Pologne, Wojnowice est le nom :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Wojnowice, dans le powiat de Środa Śląska ;
 du village de Wojnowice, dans le powiat de Wrocław.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wojnowice, dans le powiat de Leszno ;
 du village de Wojnowice, dans le powiat de Nowy Tomyśl.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Wojnowice, dans le powiat d'Opatów ;
 du village de Wojnowice, dans le powiat d'Ostrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Wojnowice, dans la voïvodie de Łódź ;
 du village de Wojnowice, dans la voïvodie d'Opole ;
 du village de Wojnowice, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Wojnowice, dans la voïvodie de Silésie.